José Luis Rodríguez puede referirse a:

 José Luis Rodríguez del Corral (1959-), novelista español.
 José Luis Rodríguez García (ciclista) (1960-) ciclista español.
 José Luis Rodríguez García (político) (1946-), político cubano.
 José Luis Rodríguez González, Pepe Rodríguez (entrenador) (1962-), entrenador de baloncesto español.
 José Luis Rodríguez (cantante), "El Puma", (1943-), cantante y actor venezolano.
 José Luis Rodríguez Fernández (1953-), político venezolano.
 José Luis Rodríguez Moreno (1947-), actor y ventrílocuo español.
 José Luis Rodríguez (1953-), conocido artísticamente como Silvestre (cantante), cantante y actor de cine y televisión argentino.
 José Luis Rodríguez Pittí (1971-), escritor panameño.
 José Luis Rodríguez Vélez (1915-1984), músico panameño.
 José Luis Rodríguez Zapatero (1960-), político español.
 José Luis Rodríguez (futbolista), "El Puma", (1963-), futbolista argentino.
 José Luis Rodríguez Espinosa (1961-), dirigente deportivo uruguayo.
 José Luis Rodríguez Herrera (1966-), futbolista mexicano.
 José Luis Rodríguez Francis (1998-), futbolista panameño.
 José Luis Rodríguez Bebanz (1997-), futbolista uruguayo.
 José Luis Rodríguez (ciclista chileno) (1994-), ciclista chileno.
 José Luis Rodríguez (Argentina) (1962-1982), combatiente y héroe argentino en la Guerra de las Malvinas, fallecido en combate.
 José Luis Rodríguez (ciclista chileno) (1994-), ciclista chileno.